Gargal steht für: 

 den piemontesischen und lombardischen Namen der Gemeinde Gargallo in der Provinz Novara, Italien 

Gargal ist der Familienname folgender Personen: 

 Tomás Gargal (1536–1614), Bischof von Malta